|-
| 121701 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121702 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121703 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121704 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121705 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121706 - ||  || 9 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 121707 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121708 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121709 - ||  || 11 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 121710 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121711 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121712 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121713 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121714 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121715 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121716 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121717 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121718 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121719 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121720 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121721 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121722 - ||  || 2 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121723 - ||  || 2 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121724 - ||  || 3 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121725 - ||  || 13 decembrie 1999 || Mount Hopkins || 
|-
| 121726 - ||  || 7 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121727 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121728 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121729 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121730 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121731 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121732 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121733 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121734 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121735 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121736 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121737 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121738 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121739 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121740 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121741 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121742 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121743 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121744 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121745 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121746 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121747 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121748 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121749 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121750 - ||  || 15 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121751 - ||  || 14 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121752 - ||  || 3 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121753 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121754 - ||  || 12 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121755 - ||  || 12 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121756 - ||  || 7 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121757 - ||  || 16 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121758 - ||  || 19 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121759 - ||  || 19 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121760 - ||  || 28 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 121761 - ||  || 30 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121762 - ||  || 30 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 121763 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121764 - ||  || 31 decembrie 1999 || Farpoint || , 
|-
| 121765 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121766 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121767 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121768 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121769 - ||  || 31 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121770 - ||  || 1 ianuarie 2000 ||  || , 
|-
| 121771 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121772 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121773 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121774 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121775 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121776 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121777 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121778 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121779 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121780 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121781 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121782 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121783 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121784 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121785 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121786 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121787 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121788 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121789 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121790 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121791 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121792 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121793 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121794 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121795 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121796 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121797 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121798 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121799 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 121800 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-